BJK peut faire référence à :
 Beşiktaş JK ou Beşiktaş Jimnastik Kulübü, un club omnisports turc ;
 .